Ната́лья Петро́вна Кончало́вская (, Санкт-Петербург — 12 октября 1988, Москва) — советская детская писатель, поэт и переводчик.

Биография 
Наталья Петровна Кончаловская родилась  в Санкт-Петербурге.

Отец — художник Пётр Петрович Кончаловский (1876—1956), брат — художник Михаил Петрович Кончаловский, дед по линии матери — художник Василий Иванович Суриков (1848—1916), мать — Ольга Васильевна Сурикова (1878—1958).

В 1927 году без ведома родителей поехала в Америку с возлюбленным — Алексеем Алексеевичем Богдановым, представителем «Амторга», коммерсантом. Богданов по телеграфу получил развод от первой жены и во время морского путешествия из Йокогамы в Сан-Франциско женился на Кончаловской. Вскоре они расстались, и в Россию вернулись порознь. В этом союзе родилась дочь — Екатерина Сергеевна Михалкова (по отчиму, который её удочерил; 1931—2019). Муж Екатерины — писатель Юлиан Семёнов (1931—1993), дочь — Ольга Семёнова (род. 1967).

В 1936 году Наталья Кончаловская вышла замуж за начинающего детского писателя Сергея Михалкова (1913—2009). В семье родились два сына — Андрей (род. 1937) и Никита (род. 1945), — они стали известными кинорежиссёрами.

Награждена орденом «Знак Почёта» (1963) и орденом Дружбы народов (1983).

Умерла 12 октября 1988 года в Москве. Похоронена в семейной могиле на Новодевичьем кладбище (участок № 4).

Библиография 
 1987 — «Избранное: В 2-х томах». — : Художественная литература.

Кулинария

1957 — «Детское питание». —  (в соавторстве с Сергеем Михалковым)

Проза 
 1959 — «Чжунго, нинь хао!» —  (в соавторстве с Юлианом Семёновым)
 1960 — «Сын земли Сибирской». — 
 1961 — «Сын земли Сибирской». — 
 1964 — «Дар бесценный». — 
 1965 — «Песня, собранная в кулак». — 
 1972 — «Трубадуры и святые Марии» (повесть в 2-х частях)
 1973 — «Кладовая памяти». — 
 1976 — «Магнитное притяжение». — 
 «Нотная азбука». — , Малыш, 1976
 1980 — «Кладовая памяти». — 
 1981 — «В поисках Вишневского». — 
 1988 — «Эдит Пиаф. Песня собранная в кулак». — 
 1989 — «Волшебство и трудолюбие». —

Поэмы 
 Хатынская поляна.
 Наша древняя столица. — : Кн. 1. — 1947; Кн. 2. — 1950; Кн. 3. — 1953.

Стихотворения 
 Стихотворения 1940—1970:
 Море
 «Сегодня чарку терпкой влаги…»
 Постояльцы
 Осеннее
 Соболь
 и другие

 Циклы стихотворений
 В мастерской художника Никогосяна (цикл)
 Рождение негра
 Забытый портрет
 Портрет Сарьяна
 Выставка Сарьяна (цикл)
 Вернисаж
 «У родника в селе Туманян»
 «Сбор хлопка в Араратской долине»
 «С высот Арагаца»
 Картинки Лондона (цикл)
 В Гайд-парке
 Реклама
 У Букингемского дворца
 Собачья жизнь
 Итальянские фрески (цикл)
 Аль фреско
 На улицах Рима
 Стеклодувы в Мурано
 Флорентинка на исповеди
 Первое причастье
 Свидание с Буонарроти
 Везувий
 и другие
 Стихи для детей (цикл)
 Про паровозы
 Про огород (шутка)
 Про чучело огородное
 Про сапоги
 Про белого бычка
 и другие

См. также

Примечания

Литература 
 
 Кончаловская Н. П. Избранное: В 2-х томах. — Т. 1: Стихотворения и поэмы; рассказы. — Т. 2: Рассказы; повести. — : Художественная литература, 1987.
 Кончаловская Н. П. Избранное: В 2-х томах. — : Художественная литература, 1987. — Т. 1: Стихотворения и поэмы; рассказы.
 Кончаловская Н. П. Избранное: В 2-х томах. — : Художественная литература, 1987. — Т. 2: Рассказы; повести.

Ссылки 
 Кончаловская Наталья Петровна
 Стержень семьи: Интервью с Татьяной Михалковой о Кончаловской
 Могила Н. П. Кончаловской

Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Русские писатели XX века
Русские поэты
Переводчики либретто
Михалковы
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Детские писательницы СССР